redif vagy radíf, a klasszikus perzsa és török költészet verstani fogalma
redif, katonai egység az Oszmán Birodalom hadszervezetében